Tauler ist der Familienname folgender Personen: 

 Toni Tauler (* 1974), spanischer Radrennfahrer
 Johannes Tauler (1300–1361), deutscher Theologe und Mystiker